Рола има више значења:
 Рола (Канзас)
 Рола (Мисури)
 Рола (Северна Дакота)